Geuzen (Tweede Wereldoorlog) - een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog
Geuzen (Tachtigjarige Oorlog) - tegenstanders van het Spaans gezag over de Nederlanden
Geuzenpenning (prijs) - een onderscheiding sinds 1987 voor strijd tegen dictatuur, racisme en discriminatie en voor democratie